NVM est une abréviation pouvant désigner :

 noyau ventromédian, en biologie

en anglais 
 Non-volatile memory : mémoire non volatile, en informatique.
 NVM Express, un protocole d'accès aux disques flash.
 Never mind, dans le jargon internet.
 Node Version Manager, outil de gestion des versions de Node.js.

Sigle de 3 caractères